Le patronyme Hartmann est au Moyen Âge un nom commun : il signifie « homme dur » ou « homme fort ».

Hartmann peut être :

Firmes

 nom de la Sächsische Maschinenfabrik, également appelée Götze & Hartmann, fondée par Richard Hartmann (1809-1878)

Prénom
(en français )
 Hartmann von Aue (~1170-1210), poète allemand

Patronyme 

 Anastasius Hartmann (1803-1866), capucin et vicaire apostolique de Bombay
 André Hartemann (1899-1951), officier général français
 André Hartmann (1746-1837), industriel français
 André Frédéric Hartmann (1772-1861), homme politique français
 Andreas Hartmann (1980-), coureur de combiné nordique
 Anton Theodor Hartmann (1774-1838), auteur allemand
 Barbara Hartmann (1961-), joueuse de squash suisse
 Benoît Hartmann (1865-1945), artiste-peintre alsacien
 Carole Hartmann (1987-), femme politique luxembourgeoise
 Charles Hartmann (1891-1956), syndicaliste et homme politique français
 Eduard Hartmann (1904-1966), politicien autrichien
 Emil Hartmann (1836-1898), compositeur, fils de Johann Peter Emilius Hartmann
 
 Ernst Hartmann (1915-1992), médecin hospitalier, réseau d'ondes telluriques de Hartmann
 Ernst von Hartmann (1817-1883), général prussien
 Felix von Hartmann (1851-1919), cardinal allemand
 Florence Hartmann (née en 1963), journaliste spécialisée en droit international des lanceurs d'alerte.
 Franz Hartmann (1838-1912), médecin et astrologue allemand
 Franz von Hartmann (1808-1895), juriste autrichien
 Frédéric Hartmann (1822-1880), homme politique français
 Gérard Hartmann (1907-1956), homme politique français
 Hans-Hugo Hartmann (1916-1991), pilote automobile allemand.
 Heinz Hartmann (1894-1970), psychanalyste viennois
 Henri Albert Hartmann (1860-1952), chirurgien français
 Ingrid Hartmann (1930-2006), kayakiste allemande
 Johan Ernst Hartmann (1770-1844), organiste et compositeur danois
 Johann Hartmann (1726-1793), compositeur et violoniste danois
 Johann Peter Emilius Hartmann (1805-1900), compositeur danois, père d'Emil Hartmann
 Johannes Hartmann (1568-1631), chimiste allemand
 Johannes Franz Hartmann (1865-1936), astronome allemand
 Johannes Palmer Hartmann (1870-1948), horticulteur danois
 Joseph Hartmann (1935-), footballeur français
 Karel Hartmann (1890-1944), hockeyeur tchèque
 Karl Amadeus Hartmann (1905-1963), compositeur allemand
 Karl Robert Eduard von Hartmann (1842-1906), philosophe allemand
 Ludwig Hartmann, (1836-1910), compositeur et critique musical allemand
 
 Moritz Hartmann (1821-1872), poète allemand
 Nicolai Hartmann (1882-1950), philosophe allemand
 Nicolas Hartmann (1985-), cycliste français
 Oliver Hartmann, chanteur allemand du groupe At Vance
 Otto Hartmann (1884–1952), général d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale
 Paul Hartmann (1889-1977), acteur allemand
 Peter Hartmann (1935-), ambassadeur
 Peter Hartmann (1921-2007), sculpteur suisse
 Richard Hartmann (1809-1878), industriel allemand ;  
  (1881-1965), orientaliste allemand ;  
 Robert Hartmann (1949-), artiste peintre allemand ;  
 Sadakichi Hartmann (1867-1944), critique d'art américain ;   
 Viktor Hartmann (1834-1873), architecte et peintre russe ;  
 Walter Hartmann (1891–1977), général d'artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Nombre de Hartmann, formule mathématique du nom d'un scientifique allemand ou danois.
 Shack-Hartmann, analyseur de front d'onde du nom de l'astronome allemand Johannes Franz Hartmann.
 Masque de Hartmann, procédé de mise au point astronomique du nom de l'astronome allemand Johannes Franz Hartmann.
 

Homonymie de patronyme
Famille allemande
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif